«Moussambé» puede referirse a:
 Moussambé, 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Grand-Goâve.
 Moussambé, 4ª sección comunal de la comuna haitiana de Grand-Goâve.